Le tournoi de tennis de Barranquilla est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1969 se dispute du 11 au .

Julie Heldman remporte le simple dames. En finale, elle bat Peaches Bartkowicz.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith Court et Judy Tegart.

Résultats en simple

Parcours 
Trois joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Barranquilla

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

Compétition de tennis en Colombie
Sport à Barranquilla
Barranquilla
1969 en Colombie
Tennis en mars 1969